Газы может означать:
 Газ или газообразное состояние — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества; а также газы — виды газов.
 Газы, Юзеф (1910—1998) — польский художник, скульптор и реставратор.
 Газы (пищеварительные) — метеоризм.
 «Газы!» — команда, отдающаяся при надевании противогаза.

Крымские ханы 

 Газы I Герай — хан Крыма в 1523—1524 годах.
 Газы II Герай — хан Крыма в 1588—1596 и 1596—1607 годах.
 Газы III Герай — хан Крыма в 1704—1707 годах.

См. также 
 Газ (значения)